Roy Emerson ha battuto in finale 9–7, 6–4, 6–4 Rod Laver.

Teste di serie

  Rod Laver (finale)
  Andrés Gimeno (semifinali)
  Roy Emerson (campione)
  Fred Stolle (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1968